Мане́ж — микрорайон в Октябрьском округе города Липецка.

Расположен по обе стороны улицы 50 лет НЛМК и ограничен улицами Неделина, Механизаторов, Комсомольской и рекой Воронеж.

История 
Раньше эту часть занимала Дикинская слобода. Такое же название сохранялось за этим участком до 1980-х годов. В 1984 году на улице 50 лет НЛМК, 8, построили легкоатлетический манеж «Юбилейный», который и дал району народное название — Манеж. В августе 2005 года «Юбилейный» взорвали и затем снесли, а летом 2006 года рядом правее был открыт гипермаркет Metro Cash&Carry.

В 2006 году в районе была открыта пешеходная зона «Набережная». В ходе благоустройства здесь появился пляж и плиточное мощение.

В 2007 году закончили строить дорогу по улице Механизаторов, и улица 50 лет НЛМК превратилась в магистраль общегородского значения.

В 2012 году закончили строить ул. Лутова.

Транспорт 
Курсируют автобусные маршруты автобусы №9т, №28, № 302.

Дома 
ул. 50 лет НЛМК: № 1, № 1А, № 3, № 5, № 5А, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15, № 17,№ 17а, № 19, № 21,№ 21а, № 23 .

Школа (филиал) № 15 — дом № 9.

Детский сад № 29 — дом № 11.

Магазины — № 13а, № 13б, № 19а, № 5а (дом).
 
Парикмахерская — дом № 17, дом № 5а.

Примечания 

Микрорайоны Липецка
Октябрьский округ Липецка